Prva savezna liga Jugoslavije bila je najviši rang fudbalskog takmičenja u Jugoslaviji 1979/80. godine. I pedesetdruga sezona po redu u kojoj se organizovalo prvenstvo Jugoslavije u fudbalu. Šampion je postala Crvena zvezda iz Beograda, osvojivši svoju trinaestu šampionsku titulu.

Liga 

Najbolji strelci:
 Safet Sušić (Sarajevo) - 17
 Dragoljub Kostić (Napredak Kruševac) - 17

Šampion 
 CRVENA ZVEZDA (trener: Branko Stanković)

igrači (utakmica/golova):
 Srebrenko Repčić (33/7)
 Cvijetin Blagojević (31/2)
 Milan Jovin (31/1)
 Dušan Savić (28/11)
 Vladimir Petrović (28/5)
 Miloš Šestić (28/4)
 Zlatko Krmpotić (25/0)
 Zoran Filipović (24/6)
 Zdravko Borovnica (24/0)
 Nedeljko Milosavljević (23/3)
 Živan Ljukovčan (23/0)
 Ivan Jurišić (19/0)
 Dragan Miletović (18/0)
 Dušan Nikolić (16/1)
 Slavoljub Muslin (15/0)
 Đorđe Milovanović (14/3)
 Boško Đurovski (14/1)
 Nikola Jovanović (14/0)
 Aleksandar Stojanović (11/0)
 Radomir Savić (9/3)
 Srboljub Stamenković (1/0)
 Zoran Mitić (1/0)
 Borisav Mitrović (1/0)

Vidi još 
 Kup Jugoslavije u fudbalu
 Prvenstvo Jugoslavije u fudbalu
 Fudbalski savez Srbije

Spoljašnje veze 
 Tabele fudbalskih prvenstava Jugoslavije

Првенства Југославије у фудбалу
Сезона 1979/80. у југословенском фудбалу